Bojan Isailović - em sérvio, Бojaн Иcaилoвић  (Belgrado, 25 de Março de 1980) é um futebolista sérvio.

Ligações externas 

  Bojan Isailović (90minut.pl)
 www.ogol.com.br

Goleiros da Sérvia
Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Gençlerbirliği
Futebolistas do Zagłębie Lubin
Jogadores da Seleção Sérvia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010